La ville de Syracuse en Sicile a été assiégée et prise à plusieurs reprises depuis l'Antiquité :
 Siège de Syracuse (414-413 av. J.-C.) par les Athéniens pendant l'expédition de Sicile 
 Siège de Syracuse (398 av. J.-C.) par les Carthaginois pendant la deuxième guerre gréco-punique
 Siège de Syracuse (310 av. J.-C.) par les Carthaginois pendant la troisième guerre gréco-punique 
 Siège de Syracuse (278 av. J.-C.) par les Carthaginois pendant la campagne de Sicile de Pyrrhus 
 Siège de Syracuse (213 av. J.-C.) par les Romains pendant la deuxième guerre punique
 Sac de Syracuse (278) par les Francs
 Prise de Syracuse (535) par les Byzantins de Bélisaire pendant la guerre des Vandales
 Siège de Syracuse (827-828) et siège de Syracuse (877-878) pendant la conquête musulmane de la Sicile
 Prise de Syracuse (1038) par les Byzantins de Georges Maniakès
 Siège du château de Steri à Syracuse (1410) par Bernat de Cabrera

Notes et références 

Syracuse